

Нью-Маркет — місто, штат Індіана
 Нью-Маркет — місто, штат Айова
 Нью-Маркет — місто, штат Меріленд
 Нью-Маркет — місто, штат Теннессі
 Нью-Маркет — місто, штат Вірджинія
 Нью-Маркет — переписна місцевість, штат Алабама
 Нью-Маркет — переписна місцевість, штат Пенсільванія